«Surtur Rising» — восьмий студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 29 березня 2011 року.

Список композицій

Диск 1 

 «War of the Gods» — 4:33
 «Töck's Taunt: Loke's Treachery Part II» — 5:58
 «Destroyer of the Universe» — 3:41
 «Slaves of Fear» — 4:25
 «Live Without Regrets» — 5:03
 «The Last Stand of Frej» — 5:37
 «For Victory or Death» — 4:30
 «Wrath of the Norsemen» — 3:44
 «A Beast Am I» — 5:14
 «Doom Over Dead Man» — 5:55

CD/DVD бонус-треки 

 «Balls to the Wall» (кавер Accept) — 5:22
 «War Machine» (кавер Kiss) — 3:35

iTunes бонус-треки 
  «Aerials» (кавер System of a Down) — 3:40

Диск 2: Live DVD

Once Sent From The Golden Hall 
 «Ride For Vengeance»
 «The Dragon's Flight Across The Waves»
 «Without Fear»
 «Victorious March»
 «Friends Of The Suncross»
 «Abandoned»
 «Amon Amarth»
 «Once Sent From The Golden Hall»

The Avenger 
 «Bleed For Ancient Gods»
 «The Last With Pagan Blood»
 «North Sea Storm»
 «Avenger»
 «God, His Son And Holy Whore»
 «Metalwrath»
 «Legend Of A Banished Man»

The Crusher 
 «Bastards Of A Lying Breed»
 «Masters Of War»
 «The Sound Of Eight Hooves»
 «Risen From The Sea»
 «As Long As The Raven Flies»
 «A Fury Divine»
 «Annihilation Of Hammerfest»
 «The Fall Through Ginnungagap»
 «Releasing Surtur's Fire»

Versus the World 
 «Death in Fire»
 «For the Stabwounds in Our Backs»
 «Where Silent Gods Stand Guard»
 «Versus the World»
 «Across the Rainbow Bridge»
 «Down the Slopes of Death»
 «Thousand Years of Oppression»
 «Bloodshed»
 «…And Soon the World Will Cease to Be»

Vinyl picture disc editions 

 «War of the Gods» — 4:33
 «Töck's Taunt: Loke's Treachery Part II» — 5:58
 «Destroyer of the Universe» — 3:41
 «Slaves of Fear» — 4:25
 «Live Without Regrets» — 5:03
 «The Last Stand of Frej» — 5:37
 «For Victory or Death» — 4:30
 «Wrath of the Norsemen» — 3:44
 «A Beast Am I» — 5:14
 «Doom Over Dead Man» — 5:55

Посилання 

 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Amon Amarth
Англомовні музичні альбоми